Le passing, figure de jonglerie.
 Le passing, notion de sociologie.
 Passing (genre)
 Clair-obscur (Passing), film américain de Rebecca Hall sorti en 2021.